Compatibility Support Module, компонент UEFI
 Command/Service Module, командний і службовий відсіки космічних кораблів Аполлон
 Колорадська гірнича школа

Акроніми